Юрий Николаевич Бураков (,  — , ) — кадровый военный, инженер, краевед и художник.

Биография 
Ю. Н. Бураков родился 1 мая 1922 года в городе Баку в семье военнослужащего.

В 1927 семья переехала в Москву.

Окончил школу в 1941. С началом Великой Отечественной войны добровольцем ушёл на фронт. Служил в разведке 155-й дивизии в Подмосковье, под Калинином, затем — на Украинском фронте. Кавалер двух степеней ордена Отечественной войны.

После войны окончил Интендантское училище в Омске, служил в Крыму, на Украине.

С 1955 по 1958 учился в Ленинграде в Академии тыла и транспорта, затем служил в Армении до 1962, когда по болезни был уволен из армии.

С 1962 Ю. Н. Бураков постоянно жил в Москве, работал в научно-исследовательском институте.

В 1974 защитил диссертацию на степень кандидата технических наук.

В 1982 вышел на пенсию.

Похоронен на Донском кладбище.

Москвоведение 
Ю. Н. Бураков рано начал интересоваться историей Москвы, много работал в архивах, рисовал архитектурные памятники. Итогом его изучения истории московских монастырей стали серия статей в журнале «Наука и религия» и книга «Под сенью монастырей московских» (М., 1991), которую он иллюстрировал своими рисунками.

Опубликовал серию статей и по истории общин сестёр милосердия. В его архиве сохранились рисунки 60 московских монастырей и общин сестёр милосердия.

Общественная работа 
Десять лет Ю. Н. Бураков работал в Военно-исторической комиссии Московского городского отделения ВООПИиК.

С 1991 он возглавлял общественную Ассоциацию «Дом памяти», которая вместе с Московским комитетом ветеранов войны выступила с программой увековечения памяти защитников Москвы. Программа включала занесение на надгробия более 100 тысяч имён, сооружение мемориала с подземным родником и часовни на Поклонной горе.

Публикации

Примечания

Литература 
 
 Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 1: А-З. М.: Издательский центр «Москвоведение», 2007

Ссылки 
 К 15-летию организованного поискового движения

Персоналии по алфавиту
Краеведы Москвы
Похороненные на Донском кладбище